Елктон има више значења:
 Елктон (Вирџинија)
 Елктон (Јужна Дакота)
 Елктон (Кентаки)
 Елктон (Мериленд)
 Елктон (Минесота)
 Елктон (Мичиген)
 Елктон (Орегон)
 Елктон (Тенеси)